Арнедо ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арнедо. Занимает площадь 85,40 км². Население — 14425 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.

Покровителем города считается святой Косме и Сан Дамиян.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Sitio web del Ayuntamiento de Arnedo
 Sitio web sobre Arnedo (no oficial)
 Arnedo On Line
 Sitio web de Andosilla

Муниципалитеты Риохи
Города Риохи